Новодеревя́нковская — станица в Каневском районе Краснодарского края, центр Новодеревянковского сельского поселения.

Население — 6 626 жителей (2002).

География 
Станица находится на берегу реки Албаши (откуда старое название станицы Нижнеалбашское), в 31 км на северо-запад от райцентра — станицы Каневской, .

История 
В 1821 году переселенцами из Полтавской и Черниговской губерний Малороссии которые «уже вели род жизни, близкий для черноморцев» в низовьях реки Албаши было образовано Нижнеалбашское куренное селение. Своё нынешнее имя станица Новодеревянковская получила 7 июня 1827 года, когда войсковая канцелярия жаловала ряду куреней новые имена, взятые от поселений, первыми начавшими обустройство кубанских земель.

Станица входила в Ейский отдел Кубанской области.

Население

Известные уроженцы 
 Павел Гаврилович Гуденко (1911—1997) — Герой Советского Союза.
 Хабло, Евгений Петрович (1921—1996) — советский топонимист, историк-краевед Ленинграда.
 Фёдор Андреевич Щербина (1849—1936) — историк, писатель.

Инфраструктура 
Новодеревянковская участковая больница. Музей имени Ф. А. Щербины. Школа

Транспорт 
Развит автомобильный транспорт. Рейсовый автобус маршрута 763 (на декабрь 2020) с автостанции Каневская.

Примечания

Ссылки 
 Станичный сайт

Населённые пункты Каневского района